Stinde ist der Familienname folgender Personen:

 Conradine Stinde (1856–1925), deutsche Schriftstellerin
 Julius Stinde (1841–1905), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Sophie Stinde (1853–1915), deutsche Malerin und Anthroposophin